Джангиров — фамилия.

 Известные носители
 Джангиров, Губайдулла (Губайдулла Чингисхан; 1840—1909) — российский военачальник, генерал от кавалерии.
 Джангиров, Жора Арутюнович (род. 1946) — советский, российский и белорусский тренер по вольной борьбе.
 
 Джангиров, Раззак (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Джангиров, Эльдар (род. 1987) — джазовый пианист.